Grand Prix Formule 1 van Maleisië
 Grand Prix-wegrace van Maleisië